Ло́ра Эли́забет Дерн (; род. 10 февраля 1967, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, известная своим многолетним сотрудничеством с режиссёром Дэвидом Линчем по фильмам «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Внутренняя империя», «Твин Пикс», а также ролями в блокбастере «Парк Юрского периода» и его продолжениях. Лауреат премий «Оскар» (2020), BAFTA (2020), пяти премий «Золотой глобус» (1993, 2009, 2012, 2018, 2020), премии «Эмми» (2017) и Премии Гильдии киноактёров США (2020).

Семья 
Лора Дерн — одна из немногих актрис, которые по рождению принадлежат к американской элите. Её родители, Дайан Ладд и Брюс Дерн, — успешные актёры, вместе снявшиеся за год до рождения Лоры в фильме «Дикие ангелы» и в разные годы номинировавшиеся на премию «Оскар». Дед её отца, Джордж Дерн, в 1933—36 годы занимал пост министра обороны США, а до этого в течение 8 лет губернаторствовал в штате Юта. Дядя отца, поэт Арчибальд Маклиш, одно время возглавлял Библиотеку Конгресса. Среди родственников матери — драматург Теннесси Уильямс и поэт Сидней Ланье.

Кинокарьера 
Лора снималась в кино с шести лет. В частности, её можно увидеть в эпизодической роли в фильме Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт» (1975) с участием её матери. В начале 1980-х гг. изучала систему Станиславского в престижной киношколе Ли Страсберга. Известность снискала в середине 1980-х гг. исполнением ролей инженю; яркий пример — главная роль в фильме Дэвида Линча «Синий бархат» (1986).

В 1990 году Линч снял Лору Дерн в главной роли в роуд-муви «Дикие сердцем», где её партнёром выступил тогдашний бойфренд, Николас Кейдж. Несмотря на неоднозначную реакцию критики, фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви». В следующей ленте «Слабая Роза», как и в «Диких сердцем», Лора снялась вместе с матерью. Номинации на «Оскар» в категориях «Лучшая актриса главной роли» и «Лучшая актриса второстепенной роли», присуждённые Лоре Дерн и Дайан Лэдд, ознаменовали первый случай в истории, когда подобной чести удостаивались дочь и мать, сыгравшие в одной картине.

После съёмок в телефильме «Форсаж» (1992), который принёс ей первый «Золотой глобус», карьера Дерн достигла своего пика. Она была приглашена Стивеном Спилбергом на главную роль в «Парк Юрского периода», а Клинт Иствуд снял её в картине «Идеальный мир». За этим последовали ещё две крупные актёрские работы — в фильмах «Гражданка Рут» (1996) и «Октябрьское небо» (1999). Одновременно Лора пробовала себя в качестве режиссёра.

Воссоединение с Линчем 
После полосы творческого кризиса, когда Дерн снималась в ролях почти эпизодических, актриса вновь оказалась в центре внимания с выходом фильма Линча «Внутренняя империя» (2006). По словам самого режиссёра, замысел картины родился у него после встречи с Дерн, которая поселилась рядом с ним, чтобы возобновить знакомство. Критики отмечали исключительную пластичность актрисы и предсказывали ей номинацию на «Оскар». Режиссёр и сам агитировал за её выдвижение и с целью привлечения внимания киноакадемиков даже выгуливал корову на голливудском бульваре Сансет, однако киноакадемики «Внутреннюю империю» проигнорировали.

Личная жизнь 
В 2005—2013 годах Лора была замужем за музыкантом  (род.1969). У бывших супругов есть двое детей — сын Эллери Уокер Харпер (род.21.08.2001) и дочь Джайя Харпер (род.24.11.2004).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Активисты ЛГБТ-движения в США
Киноактрисы США